

Miejscowości na Słowacji 
 Jánovce – wieś w powiecie Galanta w kraju trnawskim,
 Jánovce – wieś w powiecie Poprad w kraju preszowskim.

Zobacz też 
 Janovce – wieś w powiecie Bardejów w kraju preszowskim.